Abdelhamid Abdou – calciatore egiziano, difensore
 Amir Abdou – allenatore di calcio comoriano
 Nadjim Abdou – calciatore comoriano, centrocampista